Willington puede referirse a:

 Willington (Carolina del Sur), Estados Unidos
 Willington (Connecticut), Estados Unidos
 Daniel Willington

Inglaterra:
 Willington (Bedfordshire)
 Willington (Cheshire)
 Willington (Derbyshire)
 Willington (Durham)
 Willington (Kent)
 Willington (Tyne y Wear)
 Willington (Warwickshire)